Mammon peut faire référence à :
 Mammon, richesse matérielle dans le Nouveau Testament de la Bible personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie.

Fiction 
 Mammon ou Mammon, la révélation, série télévisée norvégienne.
 Mammon, personnage de fiction de Spawn, comics américain.
 Mammon, diable du jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons.